Ми́тич (/) — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Митич, Гойко (род. 1940) — югославский киноактёр, режиссёр и каскадёр.
 Митич, Драгутин (1917—1988) — югославский теннисист.
 Митич, Йован — Народный герой Югославии.
 Митич, Михайло (род. 1990) — сербский волейболист.
 Митич, Михайло (более известен как Михайло Апостолский; 1906—1987) — югославский военный, политик и историк, Народный герой Югославии.
 Митич, Райко (1922—2008) — югославский футболист и тренер.